Rexona («Рексо́на») — торговая марка дезодорантов и антиперспирантов, созданная в 1908 году австралийским фармацевтом Сэмюэлем Фуллером Шеффером и его женой Элис. С 1989 года принадлежит корпорации Unilever.

В Японии и Южной Корее используется видоизменённое наименование — «Rexena» (; ). В Великобритании, Ирландии и Индии продукция продаётся под наименованием «Sure», в США и Канаде — «Degree», ЮАР — «Shield».

Примечания 

Торговые марки Великобритании
Торговые марки Unilever
Появились в 1908 году в Австралии
Торговые марки предметов гигиены